Osoby o tym nazwisku:
 Marcin Gajko – polski realizator dźwięku, producent muzyczny i gitarzysta
 Marta Król (właśc. Marta Gajko) – polska aktorka filmowa i teatralna